Berkeley County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Berkeley County (South Carolina)
 Berkeley County (West Virginia)